Mittagspause ist die Bezeichnung für:
 die unbezahlte Unterbrechung der Arbeitszeit etwa zwischen 11:30 und 13:30 Uhr im Ausmaß von mindestens 30 Minuten zwecks Erholung und Mittagessen, siehe Mittagspause 
 die „große Pause“ im Schulunterricht, siehe auch Schulpause
 eine alternative Bezeichnung für die Zeit der Mittagsruhe, in der (meist von 12 bis 15 Uhr) unnötiger Lärm zu vermeiden ist
 eine alternative Bezeichnung für Siesta oder Mittagsschlaf
 eine Punkband, siehe Mittagspause (Band)